Kant är ett efternamn.

Personer med namnet
 Edgar Kant (1902–1978), estnisk-svensk kulturgeograf  och ekonomisk geograf, professor
 Immanuel Kant (1724–1804), tysk filosof, grundare av den kritiska filosofin
 Krishan Kant (1927–2002), indisk politiker
 Ove Kant (1929–1997), svensk filmare, regissör, manusförfattare och skådespelare
 Suman Krishan Kant, indisk kvinnorättsaktivist

Efternamn